7-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 25–26 марта 1967 года в Тампере (Финляндия). В нём приняли участие 37 гимнастов из 20 стран. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались звания обладателей Кубка Европы в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях среди мужчин. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус седьмого чемпионата Европы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1967
Международные спортивные соревнования в Тампере
Спорт в Финляндии в 1967 году
Март 1967 года